Слобо́дка — рабочая или ремесленная слобода; уменьш. к слобода.

Топоним

Белоруссия

Витебская область 
 Слободка — деревня в Бешенковичском районе.
 Слободка — агрогородок в Браславском районе.
 Слободка — деревня в Глубокском районе.
 Слободка — деревня в Городокском районе.
 Слободка — деревня в Лепельском районе.
 Слободка — деревня в Толочинском районе.
 Слободка — деревня в Чашникском районе.
 Слободка — деревня в Шумилинском районе.

Гомельская область 
 Слободка — деревня в Буда-Кошелёвском районе.
 Слободка — деревня в Калинковичском районе.
 Слободка — деревня в Лельчицком районе.
 Слободка — деревня в Октябрьский районе.
 Слободка — упразднённый посёлок в Чечерском районе.

Гродненская область 
 Слободка — деревня в Вороновском районе.
 Слободка — деревня в Новогрудском районе.
 Слободка — деревня в Ворнянском сельсовете Островецкого района.
 Слободка — упразднённый хутор в Гервятском сельсовете Островецкого района.

Минская область 
 Слободка — деревня в Борисовском районе.
 Слободка — деревня в Дзержинском районе.
 Слободка — деревня в Копыльском районе.
 Слободка — деревня в Любанском районе.
 Слободка — деревня в Молодечненском районе.
 Слободка — деревня в Кривичском сельсовете Мядельского района.
 Слободка — деревня в Слободском сельсовете Мядельского района.
 Слободка — деревня в Пуховичском районе.
 Слободка — деревня в Смолевичском районе.
 Слободка — деревня в Стародорожском районе.
 Слободка — деревня в Тесновском сельсовете Столбцовского района.
 Слободка — деревня в Старосверженском сельсовете Столбцовского района.
 Слободка — деревня в Узденском районе.
 Слободка — деревня в Колодежском сельсовете Червенского района.
 Слободка — деревня в Руднянском сельсовете Червенского района.

Могилёвская область 
 Слободка — деревня в Бобруйском районе.
 Слободка — деревня в Глусском районе.
 Слободка — деревня в Дрибинском районе.
 Слободка — агрогородок в Кличевском районе.
 Слободка — деревня в Могилёвском районе.
 Слободка — деревня в Осиповичском районе.
 Слободка — деревня в Городецком сельсовете Шкловского района.
 Слободка  — деревня в Александрийском сельсовете Шкловского района.

Молдавия 
 Слободка — село в Единецком районе.

Россия

Архангельская область 
 Слободка — деревня в Вилегодском районе.
 Слободка — деревня в Приморском районе.
 Слободка — деревня в Холмогорском районе.

Башкортостан 
 Слободка — хутор в Ишимбайском районе.

Брянская область 
 Слободка — деревня в Комаричском районе.

Владимирская область 
 Слободка — деревня в Вязниковском районе.
 Слободка — деревня в Киржачском районе.

Вологодская область 
 Слободка — деревня в городском поселении «Великий Устюг» Великоустюгского района.
 Слободка — деревня в Парфёновском сельском поселении Великоустюгского района.
 Слободка — село в Кичменгско-Городецком районе.
 Слободка — деревня в Междуреченском районе.
 Слободка — деревня в Нюксенском районе.
 Слободка — деревня в Сямженском районе, Житьёвское сельское поселение.
 Слободка — деревня в Сямженском районе, Режское сельское поселение.
 Слободка — деревня в Сямженском районе, Устьрецкое сельское поселение.
 Слободка — деревня в Тарногском районе.
 Слободка — деревня в Харовском районе.

Калужская область 
 Слободка — деревня в Бабынинском районе.
 Слободка — деревня в Думиничском районе.
 Слободка — село в Козельском районе.
 Слободка — село в Людиновском районе.
 Слободка — деревня в Тарусском районе.

Костромская область 
 Слободка — деревня в Буйском районе.
 Слободка — деревня в Костромском районе.
 Слободка — деревня в Судиславском районе.

Курская область 
 Слободка — деревня в Рыльском районе.

Ленинградская область 
 Слободка — деревня в Волосовском районе.
 Слободка — деревня в Кингисеппском районе.

Липецкая область 
 Слободка — деревня в Елецком районе.
 Слободка — село в Лебедянском районе.
 Слободка — деревня в Липецком районе.
 Слободка — деревня в Становлянском районе.

Москва 
 Слободка — деревня, вошедшая в черту Москвы в 1960 году, ныне район Отрадное.

Московская область 
 Слободка — деревня в Клинском районе.
 Слободка — деревня в Раменском районе, сельское поселение Никоновское.
 Слободка — деревня в Раменском районе, сельское поселение Рыболовское.
 Слободка — деревня в Сергиево-Посадском районе.

Оренбургская область 
 Слободка — посёлок в Сорочинском районе.

Орловская область 
 Слободка — посёлок в Болховском районе.
 Слободка — деревня в Должанском районе.
 Слободка — деревня в Глотовском сельском поселении Знаменского района.
 Слободка — деревня в Воинском сельском поселении Мценского района.
 Слободка — деревня в Тельченском сельском поселении Мценского района.
 Слободка — деревня в Орловском районе.
 Слободка — деревня в Покровском районе.
 Слободка — деревня в Троснянском районе.
 Слободка — деревня в Урицком районе.
 Слободка — деревня в Шаблыкинском районе.

Псковская область 
 Слободка — деревня в Локнянском районе.
 Слободка — деревня в Новосокольническом районе.

Рязанская область 
 Слободка — деревня в Рязанском районе.
 Слободка — деревня в Михайловском районе.

Смоленская область 
 Слободка — деревня в Глинковском районе.
 Слободка — деревня в Угранском районе.

Тверская область 
 Слободка — деревня, Калининский район, Бурашевское сельское поселение.
 Слободка — деревня, Калининский район, Верхневолжское сельское поселение.
 Слободка — деревня, Калининский район, Медновское сельское поселение.
 Слободка — деревня, Кашинский район, Барыковское сельское поселение.
 Слободка — деревня, Кашинский район, Верхнетроицкое сельское поселение.
 Слободка — деревня, Кимрский район.
 Слободка — деревня, Конаковский район.

Тульская область 
 Слободка (Алексинский район):
 Слободка — посёлок в составе Мичуринского сельского поселения.
 Слободка — посёлок в составе Шелепинского сельского поселения.
 Слободка — деревня (военный санаторий), Ленинский район.
 Слободка — деревня, Чернский район.

Украина

Винницкая область 
 Слободка — село в Ильинецком районе.
 Слободка — село в Калиновском районе.
 Слободка — село в Немировском районе.

Житомирская область 
 Слободка — село в Коростышевском районе.
 Слободка — село в Малинском районе.
 Слободка — село в Пулинском районе.

Ивано-Франковская область 
 Слободка — село в Коломыйском районе.
 Слободка — село в Калушском районе.
 Слободка — село в Косовском районе.
 Слободка — село в Ивано-Франковском районе.

Львовская область 
 Слободка — село в Стрыйском районе.

Николаевская область 
 Слободка — село в Казанковском районе.

Одесская область 
 Слободка — исторический район города Одессы.
 Слободка — посёлок городского типа в Кодымском районе.
 Слободка — село в Раздельнянском районе.
 Слободка — село в Тарутинском районе.

Полтавская область 
 Слободка — село в Лохвицком районе.
 Слободка — село в Миргородском районе.

Ровненская область 
 Слободка — село в Острожском районе.

Сумская область 
 Слободка — село в Липоводолинском районе.

Тернопольская область 
 Слободка — село в Залещицком районе.
 Слободка — село в Козовском районе.
 Слободка — село в Теребовлянском районе.

Харьковская область 
 Слободка — село в Краснокутском районе.

Хмельницкая область 
 Слободка — село в Деражнянском районе.
 Слободка — село в Новоушицком районе.
 Слободка — село в Ярмолинецком районе.

Черниговская область 
 Слободка — село в Бахмачском районе.
 Слободка — село в Менском районе.
 Слободка — село в Новгород-Северском районе.
 Слободка — село в Талалаевском районе.

Черновицкая область 
 Слободка — село в Глыбокском районе.
 Слободка — село в Кельменецком районе.

Эстония 
 Слободка — Лоботка (деревня).

Другое 
 «Слободка» — бывшая платформа Бескудниковской железнодорожной ветки в Москве.
 «Слободка» — телевизионная игра на ТВЦ.
 Слободка — метеорит-хондрит весом 2750 грамм.

См. также 
 Русская Слободка
 Слобода (значения)

Примечания